Die spanische Provinz Granada hat 174 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Granada, Gemeinden
!Granada
!Gemeinden